

Населені пункти та їхні частини
 Старчаново — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Старчаново — село в гміні Некля Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Старчаново — лісова осада в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки